Christen Pedersen er navnet på flere personer, blandt andre:
 Chr. Pedersen (1833-1917) – skolelærer og politiker, medlem af Folketinget
 Christen Pedersen (direktør) (1868-1940) – direktør i FDB